Орша може да се отнася за:

 Орша, град в Беларус
 Орша, река в Тверска област на Русия
 Орша, селище от градски тип в Тверска област на Русия
 Орша, град в Швеция
 Орша, община в Швеция, лен Даларна